Det afrikanska U20-mästerskapet i fotboll 2013 var 2013 års afrikanska U20-mästerskap i fotboll och spelades i Algeriet mellan den 16 och 30 mars 2013. Mästerskapet fungerade även som ett kvalspel till U20-världsmästerskapet i fotboll 2013 då de fyra främsta lagen kvalificerade sig för den turneringen. Turneringen vanns av Egypten som besegrade Ghana i finalen. Dessa två länder kvalificerade sig tillsammans med Mali och Nigeria till världsmästerskapet 2013.

Kvalspel

Ett kvalspel spelades för att avgöra vilka sju lag som skulle kvalificera sig för mästerskapet utöver värdnationen Algeriet. Kvalspelet bestod av en preliminär omgång och därefter två omgångar, där vinnarna av den andra och sista omgången kvalificerade sig för mästerskapet.

Gruppspel
De två främsta i varje grupp till semifinal och samtidigt kvalificerade till U20-världsmästerskapet i fotboll 2013.

Slutspel

Se även
U20-världsmästerskapet i fotboll 2013

Afrikanska ungdomsmästerskapet i fotboll
Fotboll i Algeriet
Fotbollsåret 2013
2013 i Algeriet